Duba Stonska je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Ston, Dubrovačko-neretvanska županija.  Nalazi se na sjevernoj obali Pelješca, u Malostonskom zaljevu. Do njega vodi županijska cesta 6231 7.5 km od Stona.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 40 stanovnika te 19 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Vanjske poveznice 

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji